

Letteratura 
 Sonno profondo  – romanzo di Banana Yoshimoto del 1989
 Sonno profondo (Deep Sleep) – romanzo di Frances Fyfield del 1991
 Sonno profondo (The Sleeper) – romanzo di Helen McLoy

Pagine correlate 
 Sonno
 Sonno a onde lente